Франческо Андреини (1548, Пистоя — 1624, Мантуя) — итальянский актёр комедии дель арте и писатель.

Биография 
Представитель семьи известных итальянских актёров из Венеции конца XVI — начала XVII веков.
Муж Изабеллы Андреини, отец Джамбаттиста Андреини.

В молодости во время морского путешествия был взят в турецкий плен, служил на галерах. Через восемь лет ему удалось бежать.

С 1583 года возглавил театральную труппу «Джелози» («Ревностные»). Прославился исполнением маски хвастливого воина — Капитана Спавенто (Capitan Spavento della Val d’Inferno), одного из главных комических героев комика комедии дель арте. Выступал в составе итальянской актёрской труппе «Джелози» («I Gelosi») перед зрителями самых высоких социальных кругов Италии и Франции, им покровительствовали аристократы северной Италии и Франции. Играл перед королём Франции Генрихом IV, пригласившим труппу для своей невесты, молодой королевы Марии Медичи.

Автор книги «Бахвальства Капитана Спавенто» («Le Bravure del Capitan Spavento», 1607).

Литература 
 Краткий биографический словарь. 2014.

Примечания

Ссылки 
 1911 Encyclopædia Britannica/Andreini, Francesco

Писатели Италии XVI века
Писатели Италии XVII века
Итальянские писатели
Актёры комедии дель арте
Актёры XVI века
Актёры XVII века